

Anatomia 
 Vista – percezione sensitiva recepita attraverso gli occhi
 Visione fotopica
 Visione scotopica
 Visione mesopica
 Visione binoculare

Antropologia e religione 
 Visione soprannaturale – percezione visuale riferibile ad un'entità divina o comunque soprannaturale, che può assumere la forma di divinazione o predizione (vedi anche chiaroveggenza)

Fumetti 
 Visione – personaggio dei fumetti Timely Comics
 Visione – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Letteratura 
 Visione – racconto del 1893 di Thomas Mann

Psicologia 
 Visione – allucinazione

Altro 
 Visione aziendale (o vision) – nella gestione aziendale, termine usato per indicare la proiezione di uno scenario futuro che rispecchia gli ideali, i valori e le aspirazioni di chi fissa gli obiettivi e incentiva all'azione

Pagine correlate 
 Vision
 Visions
 Visioni

Altri progetti